Kapp är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

Friedrich Kapp
Helmut Kapp
Julius Kapp
Wolfgang Kapp

Tyska efternamn